Szeleste (Magyarország)
Szeleste (Szlovákia)